Mares de China, mares de la China, mar de China o mar de la China puede referirse a:

 Mar de la China Oriental, parte del océano Pacífico delimitada por China, Japón, Corea del Sur y Taiwán;
 Mar de la China Meridional, parte del océano Pacífico, que comprende el área limitada por la costa oriental asiática, desde Singapur al estrecho de Taiwán, y las islas de Borneo y el archipiélago de las Filipinas;
 Mares de China, una película estadounidense de aventuras de 1935, dirigida por Tay Garnett.